Herculaneum bezeichnet:

 Herculaneum, eine antike Stadt in Italien
 Herculaneum (Missouri), eine Stadt im Jefferson County (Missouri)
 Herculaneum (Band), ein US-amerikanisches Jazzensemble